Хулио Каталино Садорра () — филиппинский шахматист, гроссмейстер (2011).

В составе национальной сборной участник 41-й шахматной олимпиады (2014) в г. Тромсё.

Поделил 1-3 места в Открытом чемпионате США по шахматам 2013 года (вместе с Д. Фриделем и М. Молнером).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Выступления Хулио Каталино Садорры на шахматных олимпиадах

Шахматисты Филиппин